Kyurdamir kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Kyurdarmir, distriktshuvudort, Kürdämir, 
 Kyurdamir (flygplats i Azerbajdzjan), Kürdämir, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar